Антимонопольный комитет Республики Узбекистан — В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 14 января 2019 года №УП-5630 «О мерах по коренному совершенствованию системы управления государственными активами, антимонопольного регулирования и рынка капитала», а также Постановлением Президента Республики Узбекистан от 24 января 2019 года №ПП-4126 «Об организации деятельности Антимонопольного комитета Республики Узбекистан» создан Антимонопольный комитет Республики Узбекистан с передачей ему задач, функций и полномочий по антимонопольному регулированию, развитию конкурентной среды, контролю за деятельностью субъектов естественных монополий, защите прав потребителей, регулированию рынка рекламы и лицензированию товарно-сырьевых бирж.

История 
С первых дней независимости в Республике Узбекистан, вопросы развития и защиты конкуренции в экономике были отнесены к приоритетным направлениям государственной политики.

В ходе проводимых реформ в нашей стране были созданы основные институциональные предпосылки развития экономической конкуренции, ведь она является одним из самых важных условий эффективного функционирования рыночной экономики.

Наряду с этим происходило становление и институциональное укрепление государственного антимонопольного органа, наделенного полномочиями осуществления государственной конкурентной политики.

Конкурентная политика в Узбекистане: Основные знаковые события

 2 июля 1992 года — принят Закон «Об ограничении монополистической деятельности» и положено начало формированию и реализации конкурентной политики в Узбекистане.
 1992 год — образовано Главное Управление антимонопольной и ценовой политики в составе Министерстве финансов.
 1996 год — образован Комитет по демонополизации и развитию конкуренции при Министерстве финансов Республики Узбекистан.
 2000 год — согласно Указу Президента Республики Узбекистан антимонопольный орган был выделен из состава Министерства финансов, в качестве Государственного комитета, с наделением полномочий по осуществлению антимонопольной политики.
 2005 год — согласно Указу Президента Республики Узбекистан, в целях развития и поддержки конкуренции, малого и частного предпринимательства, антимонопольный орган был реорганизован и наделен новыми полномочиями.
 2010 год — согласно Указу Президента Республики Узбекистан в целях усиления антимонопольного регулирования и создания здоровой конкурентной среды антимонопольный орган был реорганизован.

С учетом позитивных изменений в экономике, в целях укрепления институтов антимонопольных органов, усовершенствования антимонопольного законодательства в 90-х и начале 2000-х годов были разработаны и приняты такие важнейшие законодательные акты, как:

 Закон Республики Узбекистан «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» от 27 декабря 1996 года.

Положения нового Закона были направлены на регулирование отношений в двух основных направлениях:

 осуществление контроля и недопущение злоупотребления монопольным положением;
 создание организационных, экономических и правовых условий для формирования конкурентной среды в экономике;
 Закон Республики Узбекистан «О естественных монополиях» от 24 апреля 1997 года;
 Закон Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» от 26 апреля 1996 года.

Основные реформы, направленные на развитие конкуренции в Республике Узбекистана

Было проведено в три этапа:

1-этап (1991-1999 гг.) Создание рыночных механизмов для формирования конкурентной среды:

 2 июля 1992 года — принят Закон «Об ограничении монополистической деятельности» и положено начало формированию и реализации конкурентной политики в Узбекистане
 1992 год — образован антимонопольный орган как Главное Управление антимонопольной и ценовой политики в составе Министерстве Финансов
 1996 год — образован Комитет по демонополизации и развитию конкуренции при Министерстве финансов Республики Узбекистан.

В том же году принята новая редакция закона «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»

2-этап (2000-2010гг). Повышение роли демонополизации, разукрупнения и реструктуризации предприятий-монополистов

 2000 год — согласно Указу Президента Республики Узбекистан антимонопольный орган был выделен из состава Министерства финансов, в качестве Государственного комитета, с наделением полномочий по осуществлению антимонопольной политики
 2005 год — согласно Указу Президента Республики Узбекистан в целях развития и поддержки конкуренции, малого и частного предпринимательства антимонопольный орган был реорганизован и наделен новыми полномочиями.
 Комитет приобрел новое название — Государственный комитет Республики Узбекистан по демонополизации, поддержке конкуренции и предпринимательства.

3-этап (с 2010 г.) Внедрение антимонопольного регулирования финансовых рынков.

2010 год — согласно Указу Президента Республики Узбекистан в целях усиления роли конкурентной политики в экономике Госкомдемонополизации был реорганизован с упразднениями функции по поддержки предпринимательства

2012 год — также произошла реорганизация путем слияния двух государственных комитетов.

В том же году принят Закон «О конкуренции».

Подчинённые органы 

 Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете Республики Узбекистан.

Примечания

Ссылки 
Государственное устройство Узбекистана